Niemcy:
 Reifenberg – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Sdwestpfalz

Osoby:
 Hermann Reifenberg – niemiecki teolog

Inne:
 Reifenberg – ród

Zobacz też:
 Reifberg
 Reiffenberg